Алказар може да се односи на:
Алказар (дворац), дворац у Сеговији
Алказар, градска катедрала у Севиљи
Алказар, шведски диско-поп бенд